Јазд () је град Ирану у покрајини Јазд. Према попису из 2006. у граду је живело 432.194 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према попису, у граду је 2006. живело 432.194 становника.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Ирану
Википројект географија/Насеља у Ирану